Jehol är ett kinesiskt namn som kan syfta på:

 Provinsen Jehol – en forna provins i nordöstra Kina
 Jehol – en stad på prefekturnivå omkring 160 km nordost om Peking, se Chengde

WP:Projekt Kina